Colin Coates (1946) – pattinatore di velocità su ghiaccio australiano
 Colin Coates (1985) – calciatore britannico